La Portella de Lanós és una collada d'alta muntanya, portella, situada a 2.516,1 m alt del límit dels termes comunals d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes, de la comarca de l'Alta Cerdanya, a la Catalunya del Nord i Merens, del parçan del Sabartès, al País de Foix, del Llenguadoc occità.

És a l'extrem nord del terme d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes i a l'est del de Merens, a prop al sud del Puig de les Bacivelles, al nord-oest de l'Estany de Lanós.

La Portella de Lanós és un escenari freqüent de les rutes excursionistes i per a raquetes de neu del sector septentrional del Massís del Carlit.

Referències

Notes

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Colls d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes